Cherokee Village ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cherokee Village (Alabama)
 Cherokee Village (Arkansas)